Села:
 Павлівка Друга — Харківська область, Лозівський район
 Павлівка Друга — Черкаська область, Тальнівський район
 Павлівка Друга — Харківська область, Барвінківський район

Див. також 
 Павлівка
 Павлівка Перша
 Нова Павлівка